Massaquoi ist der Familienname folgender Personen:

 Fatima Massaquoi (1912–1978), liberianische Erzieherin und Schriftstellerin
 Gibril Massaquoi (* 1970),  sierra-leonischer Rebell
 Hans-Jürgen Massaquoi (1926–2013), deutsch-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Lamin Massaquoi (* 1978), Fußballspieler aus Sierra Leone
 Mohamed Massaquoi (* 1986), US-amerikanischer Football-Spieler
 Roland Massaquoi, liberianischer Politiker
 Sedia Massaquoi Bangoura (* 1957), liberianische Diplomatin und Politikerin
 Siaka Massaquoi (um 1785–1843), König der Vai, Sierra Leone/Liberia
 Tim Massaquoi (* 1982), US-amerikanischer Football-Spieler